Wet universitaire bestuurshervorming 1970
WestlandUtrecht Bank